SAC kan syfta på: 

 Sveriges Arbetares Centralorganisation
 Strategic Air Command ett tidigare amerikanskt flygkommando.
 Strategic Airlift Capability ett europeiskt militärt flygsamarbete.